Korsika steht für:
 Korsika, eine zu Frankreich gehörende Insel im Mittelmeer
 Königreich Korsika, kurzlebiges Königreich auf der Insel Korsika im Jahr 1736
 Korsika (Odenwald), Weiler im Ortsteil Unter-Schönmattenwag der Gemeinde Wald-Michelbach im Kreis Bergstraße, Hessen
 Korsika, ehemaliger Ort im preußischen Landkreis Oststernberg, heute Polen
 Korsika, Insel im Philippsburger Altrhein in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Siehe auch:
 Corsica (Begriffsklärung)